Хорст Бинек (; ,  — , ) — немецкий поэт, прозаик, драматург.

Биография

Семья 
Хорст Бинек родился в католической немецкоязычной семье в Силезии. Они жили в маленьком городке  Гляйвиц-Штадтвальде. Его отец, Герман Бинек, был кочегаром d Deutsche Reichsbahn (немецкой железнодорожной компании). Мать Валери, урождённая Пионтек, была учительницей фортепиано. После немецкого вторжения в Польшу в 1939 году отец был переведён и жил один в Зальцгиттере. Когда в 1941 году его мать умерла в Гляйвице, Хорст остался на попечении своих старших сестёр и посещал местную начальную школу. Хорст Бинек был младшим из шести детей. Двое его братьев погибли на войне.

1945-1951 
Он был свидетелем марша смерти выживших узников Освенцима, которые между 19 и 23 января 1945 года шли через Гляйвиц и Лослау.

23 января 1945 года Красная Армия вошла в Гляйвиц и в марте 1945 года город был передан  под управление Польской Народной Республики, которая переименовала его в «Гливице». Дом родителей был конфискован. Бинеку было приказано разбирать станки для отправки их в СССР по репарациям.

В октябре 1945 года Биенек подал заявление на эмиграцию в советскую зону оккупации и уехал в 1946 году только с одним рюкзаком. Затем он сначала жил в Кётене (Анхальт), где сводил концы с концами в качестве чернорабочего. 1 января 1949 года газета Die Tagespost, которая издавалась в Потсдаме, взяла его в качестве добровольца в свою редакционную команду. В том же году он получил премию за свою прозу.

В 1950 году ему разрешили принять участие в первом классе для писателей в Бад-Заровe. Мартин Грегор-Деллин, тогдашний глава «Культурного консультативного совета по издательскому делу» в Восточном Берлине, назначил его своим помощником. В 1951 году он опубликовал лирические стихи в журнале Sinn und Form, которым руководил Петер Хухель. В сентябре 1951 года Бертольт Брехт принял его в свой мастер-класс Берлинского ансамбля в Восточном Берлине.

Арест, осуждение и лагеря 
В ночь с 8 на 9 ноября 1951 года Министерство государственной безопасности ГДР арестовало Бинека и передало его МГБ СССР. После допросов в следственном изоляторе на Потсдам-Линденштрассе, 12 апреля 1952 года советский Военный трибунал приговорил Бинека вместе с другими за «антисоветское агитацию» и «шпионаж в пользу США» к 25 годам принудительных работ.

Бертольт Брехт не заступился за своего арестованного ученика. «После ареста Бинека в Берлинском ансамбле было собрание, чтобы помочь заключенному. Требование: нужно узнать о нём на более высоком уровне. Но когда делегация попыталась подойти к Брехту, он заперся и с ним невозможно было поговорить. Чуть позже Вайгель заподозрила, что Бинек, вероятно, все-таки был шпионом».

Бинек отбывал наказание в СССР в системе ГУЛАГа. Сначала он попал  на Воркуту в Речлаг, где работал на угольной шахте под землей, а затем был этапирован в Свердловск, где был занят на строительстве жилых домов. В октябре 1955 года, то есть через четыре года после ареста, его освободили в рамках так называемоего «Возвращения 10 тысяч» (Die Heimkehr der Zehntausend). Согласно его воле он был депортирован в ФРГ.

1955-1990 
В Германии Бинек сначала поселися в Эйзенахе поблизости от Брауншвейга, где жил его отец, к тому времени женившийся во второй раз. Но поскольку Бинек по-прежнему не ладил с  отцом, он быстро перебрался к своей сестре Эдельтраут, жившей в Бурбахе недалеко от Кёльна. Именно благодаря её поддержке ему удалось во второй раз снова «войти в литературу».

С 1957 по 1961 год он работал редактором по культуре на радиостаниции Hessischer Rundfunk, с 1959 по 1961 год вместе с Гансом Платчеком он стал издавать журнал Blätter + Bilder, с 1961 года в качестве выпускающего редактора  работал в издательстве Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv). С 1965 года он поселился Оттобрунне под Мюнхеном, занимаясь исключительно писательским трудом. С этого момента он  - "одна из центральных фигур немецкой культурной жизни. Путешествия с лекциями и чтениями произведений вели его через Европу, Америку и Австралию. Он получил множество наград за свою кинематографическую и литературную работу".

Помимо собственной литературной работы, он отвечал за «Новый сериал» на dtv, где в основном публиковались тексты, которые было трудно продать. Большим количеством предисловий и послесловий он преданно сопровождал работы многих собратьев-писателей, некоторые из которых еще не были установлены. С 1970 года он был избран членом Немецкой академии языка и поэзии. В 1983 году его портрет нарисовал Дэвид Хокни В мае 1987 г. он поехал в Силезию по польской визе и опубликовал автобиографию «Путешествие в детство» (1988, Carl Hanser Verlag). До 1990 года он также был заведующим кафедрой литературы в Баварской академии изящных искусств.

Хорст Биенек умер в Мюнхене в декабре 1990 года от последствий СПИДа. Говорят, что он знал о своей болезни с 1987 года. Похоронен на Парковом кладбище в Оттобрунне..

Творчество 
Наиболее известен романной тетралогией, посвященной Силезии: её составили романы Первая полька (1975), Сентябрьский свет (1977), Время без колоколов (1979), Земля и огонь (1982). Поэт, автор автобиографической прозы, радиопьес, эссе о современных писателях (Борхес, Канетти, Солженицын и др.).

Произведения 
 Traumbuch eines Gefangenen (1957)
 Nachtstücke (1959)
 Детство в Гливицах/ Gleiwitzer Kindheit (1965)
 Werkstattgespräche mit Schriftstellern (1962)
 Цель/ Die Zelle (1968, экранизирован автором, Германская кинопремия новому режиссёру, 1971)
 Bakunin. Eine Invention (1972)
 Solschenizyn und andere Aufsätze (1972)
 Die Zeit danach (1974)
 Гливице. Хроника нижней Силезии в четырёх романах/ Gleiwitz. Eine oberschlesische Chronik in vier Romanen
 Die erste Polka (1975)
 Septemberlicht (1977)
 Zeit ohne Glocken (1979)
 Erde und Feuer (1982)
 Gleiwitzer Kindheit. Gedichte aus 20 Jahren (1976)
 Beschreibung einer Provinz. Aufzeichnungen, Materialien, Dokumente (1983)
 Königswald oder die letzte Geschichte (1984)
 Слепец в библиотеке/ Der Blinde in der Bibliothek (1986)
 Das allmähliche Ersticken von Schreien (1987)
 Путешествие в детство/ Reise in die Kindheit (1988)
 Birken und Hochöfen. Eine Kindheit in Oberschlesien (1990)

Признание 
Лауреат многочисленных национальных премий, включая премию Нелли Закс (1981). Член Баварской академии изящных искусств (1990). Ряд произведений Бинека экранизированы. В 1991 в ФРГ учреждена интернациональная поэтическая премия его имени, первым её был удостоен Джон Эшбери. В Гливицах именем писателя названа улица, а дом, где он родился, отмечен памятной доской.

На русский язык лирику Бинека переводили Генрих Сапгир, М. Гаспаров, Вяч. Куприянов, Евг. Витковский.

Литература 
 Horst Bienek: Aufsätze, Materialien, Bibliographie/ Tilman Urbach, Hrsg. München: C. Hanser, 1990

Ссылки 
 
 Стихи Бинека в Журнальном зале 
 Стихотворения (пер. Евгений Витковский)

Примечания 

Поэты Германии
Писатели Германии XX века
Репрессированные в СССР
Немецкие писатели XX века
Члены Баварской академии изящных искусств
Похороненные в Баварии
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Лауреаты премии Deutscher Filmpreis
Умершие от заболеваний, связанных со СПИДом
Участники Воркутинского восстания